Widawka (rzeka)
 Widawka (województwo łódzkie)

Zobacz też 
 Widawa